Коршун — хищная птица подсемейства ястребиных.

Техника и вооружение 
 «Коршун» — лёгкий бронепоезд Вооружённых Сил Юга России, а затем РККА.
 «Коршун» — советский тактический ракетный комплекс с одноступенчатой неуправляемой ракетой.
 «Коршун» — пароход РОПиТ, а затем парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 «Коршун» — тип российских сторожевых кораблей времён Первой мировой войны.
 «Коршун» — российский искатель неконтактных взрывных устройств.

Другое 
 «Коршун» — рыцарский роман Жана Ренара.
 Коршун, Николай Герасимович (1904—?) — советский военачальник, подполковник (31 октября 1951).
 Коршун, Степан Васильевич (1868—1931) — профессор бактериологии, Москва. Автор статей БСЭ.

См. также 

 Коршунов
 Коршуны (значения)